Fettweis ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Fettweis (1926–2015), deutsch-belgischer Nachrichtentechniker

 Gerhard Fettweis (* 1962), deutscher Professor für Nachrichtentechnik
 Günter B. Fettweis (1924–2018), deutscher Bergbauwissenschaftler
 Helmut Fettweis (1920–2007), deutscher Offizier und Journalist
 Leopold Fettweis (1848–1912), deutsch-amerikanischer Bildhauer
 Rudolf Fettweis (1882–1956), Beamter bei der Badischen Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaus